Als (die) grüne rsp. Grüne Insel bezeichnet man folgende Inseln:

 Irland (Insel)
 Neuseeland
 Mauritius
 Prasonisi (), Griechenland
 Korfu bzw. Kerkyra (, f. sg.), Griechenland
 Lü Dao (), Republik China (Taiwan)
 Qingdao (, auf Deutsch auch: Tsingtau), China
 Kokaral, Kasachstan
 Schloss Eller (bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts meist Haus Eller genannt), ein 1826 an Stelle einer mittelalterlichen Wasserburg errichtetes Herrenhaus im Düsseldorfer Stadtteil Eller

Siehe auch:
 Green Island
 Grün (Insel)
 Île Verte